Diplock ist der Familienname folgender Personen:

 Bramah Joseph Diplock (1857–1918), britischer Erfinder von Kettenfahrzeugen
 Kenneth Diplock, Baron Diplock (1907–1985), britischer Jurist

Sonstiges:
 Diplock-Gletscher, ein nach Bramah Joseph Diplock benannter Gletscher im Grahamland, Antarktika